

Geografia

Austria 
 Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg – comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Mühlbach – frazione di Altmünster, comune nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Mühlbach – frazione di Attersee am Attersee, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Mühlbach – frazione di Bad Großpertholz, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Mühlbach – frazione di Groß Gerungs, città nel distretto di Zwettl (Alta Austria)
 Mühlbach am Hochkönig – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Mühlbach am Manhartsberg – frazione di Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Mühlbach im Pinzgau – frazione di Bramberg am Wildkogel, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Mühlbach im Rosental – frazione di Sankt Jakob im Rosental, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)

Francia 
 Mühlbach an der Breusch – antico nome tedesco di Muhlbach-sur-Bruche, comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Mühlbach im Elsaß – antico nome tedesco di Muhlbach-sur-Munster, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Mühlbach – ex comune ora frazione di Dietfurt an der Altmühl, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Mühlbach – ex comune ora frazione di Eppingen, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Mühlbach – ex comune ora frazione di Frankenberg/Sa., città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Mühlbach – ex comune ora frazione di Müglitztal, comune nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Mühlbach – ex comune ora frazione di Neuenstein, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Mühlbach – ex comune ora frazione di Selb, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Mühlbach – ex comune ora frazione di Wurzen, città nel circondario di Lipsia (Sassonia)
 Mühlbach am Glan – ex comune ora frazione di Altenglan, comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Rieschweiler-Mühlbach – comune nel circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)

Italia 
 Mühlbach – nome tedesco di Rio di Pusteria, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Mühlbach – nome tedesco di Riomolino, frazione del comune di Gais nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Polonia 
 Mühlbach – antico nome tedesco di Młynowiec, frazione del comune di Stronie Śląskie nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)
 Mühlbach – antico nome tedesco di Karsówka, frazione del comune di Trzebiel nel distretto di Żary (Lubusz)

Repubblica Ceca 
 Mühlbach – antico nome tedesco di Pomezí nad Ohří, comune nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)

Romania 
 Mühlbach – antico nome tedesco di Sebeș, municipio nel distretto di Alba (Transilvania)

Pagine correlate 
 Muhlbach – pagina di disambiguazione
 Mühlbachl – comune austriaco nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)
 Mühlebach – pagina di disambiguazione